Hesperophylax är ett släkte av nattsländor. Hesperophylax ingår i familjen husmasknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Husmasknattsländor
Hesperophylax